Ids-Saint-Roch, une commune du Cher, en France.

IDS est un sigle, qui signifie :
 intermittent du spectacle ;
 iduronate 2 sulfatase ;
 Initiative de défense stratégique, un programme de défense des États-Unis, lancé en 1983 par Ronald Reagan ;
 Intrusion Detection System (en français, système de détection d'intrusion), en informatique ;
 Index catalogue of Double Stars, un catalogue d'étoiles ;
 information pour les droits du soldat ;
 Istarski demokratski sabor, (en français, Assemblé démocratique d'Istrie), un parti régional de Croatie ;
 Informationsverbund Deutschschweiz, le réseau d'information de la Suisse alémanique ;
 In Der Station, un groupe de punk rock français ;
 Infrastructure de données spatiales ;
 , un système de base de données informatique de Bull ;
 Institut des données de santé ;
 Institut Droit et Santé ;
 interdiction de stade ;
 intradermotuberculination simple, un des tests destiné à détecter la tuberculose (tuberculose bovine notamment) ;
 International Donut Sign.